Georges Vallerey (1902-1956), nageur français
 Georges Vallerey (1927-1954), nageur français, fils du précédent